Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2012 проводился с 11 по 18 февраля 2012 в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

В чемпионате принимало участие 11 команд.

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала команда скипа Хита Маккормика, победившая в финале команду скипа Пита Фенсона. Бронзовые медали завоевала команда скипа Джона Шустера.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2012.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Qualified teams, 2012 National Championships (в веб-архиве). )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
{{Плей-офф кёрлинг 
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфинал
| RD3=Финал

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=Хит Маккормик
| RD1-score1=5
| RD1-seed2=2
| RD1-team2=Пит Фенсон
| RD1-score2=4

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=Крейг Браун
| RD1-score3=5
| RD1-seed4=4
| RD1-team4=Джон Шустер
| RD1-score4=7

| RD2-seed1=2
| RD2-team1=Пит Фенсон
| RD2-score1=8
| RD2-seed2=4
| RD2-team2=Джон Шустер
| RD2-score2=5

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=Хит Маккормик
| RD3-score1=5
| RD3-seed2=3
| RD3-team2=Пит Фенсон
| RD3-score2=4
}}

 Четвертьфиналы 
17 февраля, 12:001-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 17 февраля, 20:00 Финал 18 февраля, 15:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата (в веб-архиве).

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2012
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2012

Спорт в США в 2012 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Филадельфии
Февраль 2012 года